Красильник:

 Красильник (устар.) — ремесленник, красивший пряжу, ткани, кожи и пр..

Фамилия
 Красильник, Вячеслав Сергеевич (род. 1987) — украинский регбист, игрок российской команды «Енисей-СТМ».
 Красильник, Захарий Фишелевич (род. 1947) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2016), профессор.

См. также 
 Красильников
 Красильщик

Примечания